Sassano – comune italiano in provincia di Salerno
Lago Sassano - lago effimero nel territorio di Conversano
Luke Sassano – calciatore statunitense
Mario Sassano – politico italiano
Matteo Sassano – cantante castrato italiano